Рундук:
 Рундук — название ящиков или коробов на флоте и железнодорожном транспорте, на заводах — место хранения одежды в раздевалках (в виде шкафов). Также род шкафа (смотри сундук).
 Рундук (архитектура) — в русском деревянном зодчестве, площадка крыльца, пристроенного к дому; мощёное возвышение, а также сень, навес над таким крыльцом.
 Рундук Дэви Джонса — идиома на жаргоне британских моряков от XVIII века до наших дней, иносказательное название могилы моряков.